Джей-лига 2011 Дивизион 2 — 40-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 13-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 5 марта, его основная часть завершилась 3 декабря 2011 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2011 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Мацумото Ямага
 Матида Зельвия

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Ванфоре Кофу
 Ависпа Фукуока
 Монтедио Ямагата

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2011 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 ФК Токио
 Саган Тосу
 Консадоле Саппоро

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2011
Спорт в Японии в 2011 году